Dürselen ist der Name folgender geografischer Objekte:
 eines Ortsteils der Stadt Jüchen in Nordrhein-Westfalen, siehe Dürselen (Jüchen)

Dürselen ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Dürselen (1926–2006), deutscher Bildhauer